Иван Матвеевич Поляков (1919—1944) — советский военный лётчик. Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944, посмертно). Старший лейтенант. 1 июня 1944 года в 40 километрах северо-восточнее города Коростень на истребителе Ла-5 тараном уничтожил немецкий самолёт-разведчик Ю-88.

Биография 
Иван Матвеевич Поляков родился 11 сентября 1919 года в уездном городе Вольске Саратовской губернии РСФСР (ныне город, районный центр в Саратовской области Российской Федерации) в семье рабочего Матвея Михайловича Полякова. Русский. Окончил 7 классов средней школы и школу фабрично-заводского ученичества. До призыва на военную службу работал слесарем на Вольском цементном заводе «Большевик». Одновременно занимался в Вольском аэроклубе.

В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии И. М. Поляков был призван в 1938 году. После окончания в 1940 году Энгельсской военной авиационной школы пилотов он служил в ней пилотом-инструктором. В первые годы войны Иван Матвеевич занимался обучением молодых пилотов. Его многочисленные рапорты об отправке на фронт были удовлетворены только в конце 1943 года. В декабре 1943 года он был направлен лётчиком-истребителем в 907-й истребительный авиационный полк особого назначения 148-й истребительной авиационной дивизии ПВО 9-го истребительного корпуса ПВО, который в конце марта 1944 года был включён в состав Северного фронта ПВО. Воевал на истребителе Ла-5.

В апреле 1944 года Генеральный штаб Красной Армии приступил к разработке оперативного плана операции «Багратион». Успех летней кампании 1944 года во многом зависел от скрытной подготовки к предстоящей операции. Напротив, немецкое командование в преддверии предстоящего летнего наступления Красной Армии в мае-июне 1944 года активизировало разведывательную работу, сделав ставку на радио — и авиационную разведку. Немецкие самолёты-разведчики регулярно появлялись над крупными железнодорожными узлами в тылу советских войск. Перед истребительной авиацией ПВО руководством Красной Армии была поставлена задача по их перехвату и уничтожению.

13 мая 1944 года немецкий самолёт-разведчик Ю-88 был замечен на подлёте к крупному железнодорожному узлу Коростень. На его перехват с полевого аэродрома под Коростенем взлетел самолёт старшего лейтенанта И. М. Полякова. На высоте 8000 метров Иван Матвеевич обнаружил противника и двумя очередями сбил вражеский самолёт. Это была первая личная победа лётчика. 1 июня 1944 года другой немецкий Ю-88 сумел прорваться к железнодорожному узлу Киев, и уклонившись искусным манёвром от зенитного огня, сделал фотографии важных военных объектов. Упустить самолёт-разведчик было нельзя. В 6 часов 25 минут на его перехват поднялся самолёт И. М. Полякова. В 7 часов 30 минут в районе села Базар Народичского района Житомирской области на высоте 8000 метров Иван Матвеевич обнаружил немецкий самолёт и вступил с ним в бой. «Юнкерс», ведомый опытным экипажем, несколько раз уклонялся от выстрелов пушек советского истребителя. Пытаясь оторваться от Ла-5, немецкий лётчик бросил свою машину в пике. Поляков бросился за ним, однако боезапас его орудий закончился. Когда оба самолёта вышли из пике, Поляков сделал горку и обрушил свою машину на вражеский самолёт. Обломки Ла-5 и Ю-88 упали в районе хутора Россоховский. Экипаж немецкого самолёта и советский лётчик погибли. Однополчане похоронили Ивана Матвеевича в городе  в парке имени Н. А. Островского.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1944 года старшему лейтенанту Полякову Ивану Матвеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (18.11.1944, посмертно);
 орден Ленина (18.11.1944, посмертно).

Память 
 Мемориальная доска в честь Героя Советского Союза И. М. Полякова установлена на здании Школы искусств в городе Вольске Саратовской области.
 Именем Героя Советского Союза И. М. Полякова названа улица в городе Вольске Саратовской области.

Литература

Документы

Ссылки 
 
 
 
 

Лётчики Великой Отечественной войны
Лётчики, совершившие таран
Погибшие в боях Великой Отечественной войны